«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. Телесериал не имеет строгой сюжетной линии, а потому считается классической «ситуационной комедией». Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС.

Слоганы сериала: «Не проворонь!» и «Семейный блокбастер».

Сюжет 
Главными героями сериала «Воронины» является обычная семья, проживающая в московской квартире. Состав семьи следующий: муж Костя (спортивный журналист), его жена Вера (домохозяйка) и их дети: Маша и близнецы Филипп и Кирилл. Прямо на этой же лестничной площадке, в соседней квартире проживают родители Кости — Галина Ивановна и Николай Петрович (пенсионеры), а также старший брат Кости — Лёня (в начале сериала капитан, затем майор, потом подполковник милиции, затем полиции; позже — пенсионер по выслуге лет, преподаватель права в вузе, а потом — лейтенант МЧС).

Однажды Костя убрал перегородку между балконами, которая отделяла квартиры родителей и молодой семьи. Совершая это действие, он даже предположить не мог, что убрал не только стенку, но и разумную преграду между его личной жизнью и родителями. Теперь Воронины-старшие бесцеремонно приходят в гости к младшим по нескольку раз в день, а Галина Ивановна всё время пытается разобраться и помочь семейной паре, даже если они в этом не нуждаются.

Масла в огонь подливает и старший брат Кости — Лёня. Ему стыдно, что он, будучи сорокалетним майором, не женат и живёт вместе с родителями. Он с детства завидовал Косте, считал, что его не любят, но и спустя многие годы чувство зависти не утихло. А между Галиной и Верой периодически разгораются конфликты. Впрочем, родственные чувства, хоть и не кровные, сильнее, чем ненависть, и они, как правило, мирятся. Тем временем Лёня находит девушку по имени Настя и, пройдя немало испытаний, они женятся (свадьба состоялась в 140 серии).

Спустя некоторое время Галина Ивановна и Николай Петрович переезжают жить в деревню, а в городскую квартиру селятся молодожёны Лёня и Настя (185 серия). Теперь братья Воронины становятся соседями. Тем не менее Ворониных-старших вскоре выгнали из деревни, и они стали жить вместе — Лёня, Настя, Галина и Николай (со 186 серии). В 210 серии Лёня с Настей переезжают жить в отдельную, съёмную квартиру.

В 222 серии у Насти с Лёней родился сын Саша. Также в 11 сезоне Ворониных ждёт поездка в Турцию и принятие участия в съёмках любимой Машиной телепрограммы «Это наш ребёнок!» (пародия на шоу канала СТС «Это мой ребёнок!»).

В 243 серии Воронины приобретают дачу. В 278 серии Лёня и Настя вынуждены съехать со съёмной квартиры, они вновь переселяются в квартиру Николая Петровича и Галины Ивановны. В 316 серии у Веры с Костей рождается четвёртый ребёнок — дочка Люся.

В 20 сезоне Воронины вновь отправились на курорт — в этот раз они отдыхали в Сочи.

В 469 серии Лёня и Настя переезжают жить в собственную квартиру.

В 22 сезоне Воронины отправляются в семейный круиз по Волге, а в 24 сезоне — вновь на отдых в Сочи.

История создания 
Телеканал СТС около двух лет работал над запуском сериала: западный ситком «Все любят Реймонда» долгое время не получалось адаптировать. Западный оригинал держался на главном герое (Реймонде), которого сыграл известный американский комик; другой важной деталью было то, что семья Реймонда имела итальянские корни, что являлось дополнительным источником комедийных ситуаций. Российские продюсеры первоначально пытались скопировать эти приёмы: найти на главную роль известного отечественного комика, сделать акцент на национальности семьи (предполагалось, что в нашей версии будет семья с украинскими или армянскими корнями). Однако этот вариант был признан неудачным. В итоге сериал был передан продюсерам компании Good Story Media, которые сумели найти успешную концепцию российской версии ситкома: они решили строить сюжет на узнаваемых отношениях внутри семьи, способах решения таких семейно-бытовых проблем, с которыми может столкнуться среднестатистическая российская семья. Таким образом, сценарий отечественной версии удалось практически полностью переделать так, чтобы его содержание было близко и понятно российскому зрителю. Первоначальный основной сюжет серии при этом остаётся неизменным.

На главные роли в сериале «Воронины» на кастинге были утверждены довольно известные актёры, полюбившиеся телезрителям по работе в других кинолентах. Роль Кости досталась Георгию Дронову (он также один из режиссёров сериала), который до этого сериала стал достаточно известным по работе в проекте «Саша+Маша», а также был одним из главных режиссёров ситкома «Счастливы вместе». В роли Веры снялась Екатерина Волкова. Простого и непосредственного отца Кости сыграл Борис Клюев, театральный педагог и руководитель курса актёрского мастерства в Щепкинском училище. Матерью стала Анна Фроловцева. Станислав Дужников исполнил роль Лёни. Главным режиссёром же сериала «Воронины» выступил Александр Жигалкин, который также работал с такими проектами, как «Папины дочки», «6 кадров», «Слава Богу, ты пришёл!» и другими.

Съёмки сериала начались 25 августа 2009 года. Первоначально телеканал СТС купил лицензию на право адаптации первых 40 серий ситкома. Их съёмки завершились в декабре 2009 года. К тому времени «Воронины» уже стартовали на СТС, был показан весь 1 сезон. Сериал получил очень высокие рейтинги, поэтому было решено продолжить съёмки — к работе над новыми сериями приступили уже в начале 2010 года.

В начале 2011 года из-за беременности Екатерины Волковой, исполнительницы одной из главных ролей, съёмки «Ворониных» временно прекратились. Тем не менее уже в конце апреля того же года Екатерина Волкова вышла из отпуска по уходу за ребёнком, и съёмочная группа приступила к новому, 9 сезону телесериала.

Между тем, после завершения 10 сезона материал для адаптации закончился, и продюсеры решили создать оригинальное продолжение. Съёмки 11 сезона начались 1 августа 2012 года. Оригинальное продолжение стартовало на СТС 1 октября 2012 года.

В октябре 2012 года для съёмок 223—224 серий (11 сезон) съёмочная группа на несколько дней выехала в российский курортный город Геленджик (при этом, по сюжету этих серий, Воронины отдыхали в Турции).

В 2014 году продюсерскую компанию Good Story Media, производившую «Ворониных», выкупил холдинг «Газпром-Медиа», в связи с чем она прекратила сотрудничество с СТС, в том числе и съёмки «Ворониных». Впрочем, спустя некоторое время производство было передано студии «Леан-М», и 8 апреля 2015 года начались съёмки серий 15 сезона.

Летом 2017 года съёмочная группа выезжала в Сочи, где были сняты 432—435 серии (20 сезон).

Летом 2018 года несколько серий для 22 сезона (477—480) было снято на Волге, в Ярославле.

Летом 2019 года несколько эпизодов 24 сезона (549—552) сняли в Сочи. Ряд источников (в частности, актёры Екатерина Волкова и Станислав Дужников) сообщали, что 24 сезон станет заключительным. Вместе с тем, пресс-служба СТС заявила, что сериал пока стабильно собирает высокие рейтинги, поэтому закрытия не будет. В 2020 году создатели запланировали отснять ещё 2 новых сезона, но 1 сентября 2020 года скончался Борис Клюев, исполнитель одной из главных ролей в сериале. В интервью от 2 сентября 2020 года генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов заявил, что дальнейшая судьба проекта пока неизвестна. В марте 2021 года актёр Георгий Дронов рассказал, что команда, работающая над сериалом «Воронины», приняла решение закрыть проект. Основной причиной завершения сериала Дронов назвал смерть Бориса Клюева.

В ролях

Семья Ворониных

Родственники Ворониных

Друзья и знакомые Ворониных

Приглашённые знаменитости

Список сезонов

Эпизоды

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Сезон 7

Сезон 8

Сезон 9

Сезон 10

Сезон 11

Сезон 12

Сезон 13

Сезон 14

Сезон 15

Сезон 16

Сезон 17

Сезон 18

Сезон 19

Сезон 20

Сезон 21

Сезон 22

Сезон 23

Сезон 24

Съёмочная группа 

Генеральные продюсеры:
 Вячеслав Муругов (1—14, 22—24 сезоны)
 Антон Федотов (22—24 сезон)

Продюсеры:
 Константин Наумочкин (1—12 сезоны)
 Джефф Лернер (1—12 сезоны)
 Артём Логинов (1—14 сезоны)
 Антон Щукин (3—14 сезоны)
 Антон Зайцев (3—14 сезоны)
 Мария Смирнова (11—14 сезоны)
 Андрей Антонов (15—21 сезоны)
 Дарья Капля (15—24 сезоны)
 Диана Петренко (15—19 сезоны)
 Елена Котунова (17—19 сезоны)
 Ольга Володина (17—19 сезоны)
 Теймур Джафаров (20—24 сезоны)
 Михаил Россолько (21—24 сезоны)
 Владимир Утин (21—24 сезоны)
 Екатерина Ласкари (22—23 сезон)

Ведущие продюсеры:
 Виктор Гельман (11—14 сезоны)
 Маргарита Искандарова (15—24 сезоны)
 Виктория Мамиева (20—24 сезоны)

Исполнительный продюсер:
 Дмитрий Милешин (все сезоны)

Линейный продюсер:
 Оксана Фурцева (все сезоны)

Креативные продюсеры:
 Антон Щукин (1—2 сезоны)
 Антон Зайцев (1—2 сезоны)
 Павел Орешин (3—14 сезоны)
 Мехрали Пашаев (15—24 сезоны)
 Андрей Владимиренко (18—22 сезоны)
 Андрей Кошкин (23—24 сезоны)

Режиссёры:
 Александр Жигалкин
 Леонид Коновалов
 Георгий Дронов
 Артём Логинов
 Алексей Кирющенко
 Артур Богатов
 Артур Румынский
 Сергей Мезенцев
 Андрей Записов
 Николай Неклюдов
 Наталья Катрич

Операторы:
 Александр Третьяков
 Михаил Харченко
 Иван Бархварт
 Антон Хмельков

Композиторы:
 Дмитрий Ланской
 Михаил Ковалёв

Главные авторы сценария:
 Мехрали Пашаев (15—16 сезоны)
 Николай Тетерин (16 сезон)
 Андрей Владимиренко (17—22 сезоны)
 Сергей Кондрашин (20—22 сезоны)

Авторы сценария:
 Ксения Воронина
 Максим Филипьев
 Антон Зайцев
 Артём Лемперт
 Павел Орешин
 Дмитрий Данилов
 Иван Забегаев
 Дмитрий Белавин
 Станислав Староверов
 Максим Колесников
 Анна Спицына
 Ильшат Латыпов
 Алексей Лебедев
 Олег Гольдфайн
 Евгений Куратов
 Артур Рамазанов
 Евгений Штылёв
 Алексей Николаев
 Александр Николаев

 Мехрали Пашаев
 Андрей Владимиренко
 Олеся Курочкина
 Симона Фридман
 Андрей Кошкин
 Илья Литвиненко
 Анна Симикина
 Николай Тетерин
 Сергей Кондрашин
 Сергей Фирсов
 Иван Проскурин
 Александр Коротков
 Кирилл Легай
 Нина Притула
 Эмиль Аскеров
 Роман Манусаджян
 Никита Сухарев
 Кирилл Карташов
 Сергей Нежданов
 Гульнара Сапаргалиева
 Иван Андрианов
 Михаил Степанов
 Валерия Задереева
 Андрей Потапов
 Максим Шлендик
 Анна Тихомирова
 Павел Беспалов
 Александр Фукс
 Богдан Мурашов

Факты 

 Станислав Дужников, играющий старшего брата Кости, в реальности на 2 года младше Георгия Дронова.
 Станислав Дужников ради роли в сериале за 2 месяца до начала съёмок набрал 20 кг.
 Согласно документальному фильму «Экспорт Рэймонда», дважды на роль Кости Воронина планировался актёр Евгений Миллер. Его кандидатуру одобрил сам создатель оригинального сериала Филипп Розенталь. В первый раз ему отказали продюсеры канала, мотивировав отсутствием у актёра главных ролей в кино, во второй раз на съёмки его не отпустил художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков. Главной конкуренткой Екатерины Волковой на роль Веры Ворониной была Светлана Антонова. Позже Антонова всё же снялась в сериале, исполнив роль Симоны Альбертовны, начальницы Кости (с 18 сезона).
 В нескольких сериях используется такой приём повествования, как флешбэк — в каждой последней серии 1—6 сезонов, а также в 242, 296 и 525 сериях показывается прошлое Ворониных.
 Во время съёмок 7—8 сезонов из-за беременности исполнительницы роли Веры Екатерины Волковой пришлось маскировать живот различными способами: костюмеры перекроили одежду главной героини, всячески меняли положение актрисы, чтобы живот не бросался в глаза и нанимали дублёрш для съёмок опасных для беременной сцен.
 Костя, Лёня и Николай Петрович появились в 3 серии 2 сезона сериала «Молодожёны», который также выходил на СТС.

Отсылки к другим кинофильмам 
 В сериале присутствуют неоднократные намёки на известные киноработы Бориса Клюева. В 161 серии Костя говорит отцу: «Кончай на ночь смотреть „ТАСС уполномочен заявить…“» (сериал, в котором Борис Клюев сыграл роль Трианона. Также в 201, 242 и 249 сериях содержатся намёки на сходство Николая Петровича с графом Рошфором, роль которого в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» также исполнил Борис Клюев.
 В сериале присутствуют отсылки к фильмам с участием Станислава Дужникова. В 258 серии его герой говорит «Я чуть с метро не выпрыгнул и по рельсам не побежал, как в том фильме», это является отсылкой к фильму «Метро», где Дужников играет курьера, попавшего в аварию в метро и убегающего по рельсам от поезда.
 В 158 серии присутствует отсылка на фильм «Интердевочка», где эпизодическую роль сыграла Анна Фроловцева.

Премии и награды 
 Премия ТЭФИ 2010 — в номинации «Ситком года».
 Премия Золотой Носорог 2011 — в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (получил Станислав Дужников за роль Лёни в сериале).
 Премия ТЭФИ 2011 — в номинации «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале» (получил Борис Клюев за роль Николая Воронина в сериале).
 Национальная детская премия «Главные герои» (10 апреля 2017) — в номинации «Главная актриса» (получила Мария Ильюхина за роль Маши Ворониной в сериале).
 В октябре 2017 года сериал был включён в книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телепроект в мировом телевидении.

Примечания

Ссылки 

 
 Страница сериала на сайте компании Sony Pictures Television Russia 
 Страница сериала на официальном сайте компании Good Story Media 
 «Воронины » вики-энциклопедия

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2009 году
Телесериалы России, завершённые в 2019 году
Телесериалы СТС
Телесериалы о журналистах
Семейные телесериалы России
Телесериалы о семьях
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Телесериалы Sony Pictures Television
Лауреаты премии ТЭФИ
Объекты Книги рекордов Гиннесса